Jeff Brown peut désigner :
 Jeff Brown (1966-), joueur américain de tennis ;
 Jeff Brown (1966-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jeff Brown (1978-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jeff Brown (1990-), joueur canadien de hockey sur glace.